National Wildlife Federation
 National Wrestling Federation
 Net Wrestling Federation